El colibrí ruiseñor o fandanguero mexicano (Campylopterus curvipennis) es una especie de ave apodiforme de la familia Trochilidae. Es nativo de Belice, Guatemala, Honduras y México donde vive en bosque tropical y subtropical de tierras bajas y bosque muy degradado.

Subespecies 
Se distinguen las siguientes subespecies:
 Campylopterus curvipennis curvipennis (Deppe, 1830) 	 
 Campylopterus curvipennis pampa (Lesson, 1832) 	 
 Campylopterus curvipennis yucatanensis (Simon, 1921)

Referencias

Enlaces externos 

curvipennis
Aves de América Central
Animales descritos en 1830